Tenisový turnaj na okruhu WTA Mutua Madrileña Madrid Open 2010 se konal ve dnech 7. – 16. května v Madridu, hlavním městě Španělska venku na antukových dvorcích. Turnaj byl součástí kategorie Premier, odměny činily 4 500 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráček 
V závorce je kolo, ve kterém hráčka vypadla.

{| style="background: #FFF0F5;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Serena Williamsová  (3. kolo)
  Caroline Wozniacká (2. kolo)
  Dinara Safinová (1. kolo)
  Venus Williamsová  (finále)
  Světlana Kuzněcovová (1. kolo)
  Jelena Dementěvová (2. kolo)
  Jelena Jankovićová
  Samantha Stosurová
| width=50% |
<ol start="9">
  Agnieszka Radwańská ''(2. kolo)
  Viktoria Azarenková ''(1. kolo, odstoupila)
  Maria Šarapovová ''(1. kolo)
  Marion Bartoliová ''(2. kolo)
  Li Na '' (čtvrtfinále)
  Flavia Pennettaová ''(2. kolo)
  Francesca Schiavoneová ''(3. kolo)
  Naděžda Petrovová (čtvrtfinále)
</ol>
|}

Semifinalistky turnaje v Římě si automaticky zajistily účast na turnaji:
  Serena Williamsová (3. kolo)
  Jelena Jankovićová (čtvrtfinále)
  Ana Ivanovičová (2. kolo)
  María José Martínezová Sánchezová (2. kolo)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 2. Sekce 

 Čtyřhra 
 Nasazení hráček 
První čtyři nasané dvojice postoupily do 2. kola bez boje (volný los). V závorce je kolo, ve kterém páry vypadly.

{| style="background: #FFF0F5;"  border=0 cellpadding=0 cellspacing=0 width=100%
|- valign=top
| width=50% |
  Serena Williamsová /  Venus Williamsová (vítězky)
  Nuria Llagosteraová Vivesová /  María José Martínezová Sánchezová  (semifinále)
  Naděžda Petrovová /  Samantha Stosurová (2. kolo)
  Liezel Huberová /  Anabel Medinaová Garriguesová (2. kolo)
| width=50% |
<li> Cara Blacková /  Jelena Vesninová (1. kolo)
<li> Lisa Raymondová /  Rennae Stubbsová (2. kolo)
<li> Bethanie Matteková-Sandsová /  Jen C’ (2. kolo)
<li> Gisela Dulková /  Flavia Pennettaová (finále) 
|}

Pavouk

Finálová fáze 

| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=8
| RD3-team01= G Dulko  F Pennetta
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= A Rodionova  P Schnyderová
| RD3-score02-1=4
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= V Ruano Pascual  M Shaughnessy
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3=[7]
| RD3-seed04=2
| RD3-team04=

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

WTA Tour 2010
Madrid Open
Tenis ve Španělsku v roce 2010